Михаи́л Петро́вич Кире́ев (1873, Москва — 1943, Москва) — медик, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.
C 1923 г. был первым заведующим кафедрой инфекционных болезней Первого МГМУ имени И. М. Сеченова.

Биография 
Окончил медицинский факультет Московского университета в 1899 году. По окончании университета, работал сперва временным, далее — штатным ординатором Сокольнической городской больницы города Москвы. Проводит научные исследования, которые завершились в 1905 году защитой диссертации на звание доктора медицины по теме "Наблюдения над изменениями крови при сыпном тифе.

М. П. Кирееву принадлежат научные работы:
 «О кривой температуры при сыпном тифе» (Медицинское обозрение, №1, 1905г.),
 «О диагностическом значении сыпи при сыпном тифе».

 В 1907 году М.П. Киреев был избран приват-доцентом; читал курс диагностики и терапии острых инфекционных болезней на медицинском факультете Московского университета.
 Профессор кафедры инфекционных болезней медицинского факультета МГУ (1923–1930).
 С 1932 по 1942 гг. - организатор и руководитель кафедры инфекционных болезней в Центральном Институте Усовершенствования Врачей (ЦИУВ).
 М.П. Киреев — соавтор (вместе с Д.В. Никитиным и К.Ф.Флёровым) труда:
 «Руководство по острым инфекционным заболеваниям» (1931г.).
 В 1940 году профессору М.П. Кирееву присвоено звание Заслуженного деятеля науки РСФСР.
 Умер в марте 1943 года. Похоронен на Введенском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Профессор Киреев // Вечерняя Москва, 1938, № 111 (4341), 17 мая
 

Преподаватели медицинского факультета Московского университета
Преподаватели 1-го МГМУ
Выпускники медицинского факультета Московского университета
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Похороненные на Введенском кладбище